епископ Тверской Варсонофий:

 Варсонофий I (ум. в 1328 году) — сведения крайне скудны, упоминается епископом Тверским с 1315 по 1328 год. Погребён в Тверском кафедральном соборе.
 Варсонофий II (в миру — Иван Васильевич; ок. 1495, Серпухов — 11 апреля 1576, Казань) — епископ Тверской, святой Русской церкви лике святителей, Казанский чудотворец.
 Варсонофий (в миру Василий Григорьевич Чертков-Еропкин; ум. 1688) — занимал Тверскую кафедру в 1681 году.
 Варсонофий (в миру Константин Диомидович Гриневич; 1875—1958) — занимал Тверскую кафедру в 1954—1958 годы.

Примечания